Fischmarkt – piazza di Colonia
 Fischmarkt – piazza di Erfurt
 Fischmarkt – piazza di Görlitz
 Fischmarkt – piazza di Greifswald